Az alábbi lista Örményország városait tartalmazza az Örmény Nemzeti Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálása alapján népesség szerint csökkenő sorrendbe rendezve. A 2017-es állapotok szerint Örményországnak 46 városa () van, azonban a városokat nem népességük alapján definiálják.

Jereván, Gjumri és Vanadzor a köztársaság legnagyobb települései, több mint 80 000-es populációjukkal. A többi város népessége 50 000 fő alatti. Agarak, Dasztakert, Samlug a 2017-es adminisztrációs reformok következtében elvesztette városi rangját. Jelenlegi rangjuk falu, ezért a lenti lista már nem tartalmazza őket.

Lista 

Forrás: 2011-es örmény népszámlálás, 2016-os becslés

Fordítás

Jegyzetek 
 www.world-gazetteer.com

Települések listái országok szerint
 Városai